

Patronymes
 Éric Cantona (né en 1966), footballeur et acteur français.
 Joël Cantona (né en 1967), footballeur français.